Pentagon – siedziba Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych
 Pentagon – południowokoreański zespół muzyczny

Zobacz też 
 Pięciokąt